Dorfkirche Steinitz steht für
 Dorfkirche Steinitz (Drebkau) im Gemeindeteil Steinitz (Drebkau) der Stadt Drebkau im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Dorfkirche Steinitz (Jerichow) im Ortsteil Steinitz (Jerichow) der Stadt Jerichow im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt